Станишевский () — польская фамилия. Происходит от имени Станиш.
 Станишевский, Андрей Владимирович (1904—1994) — советский учёный-востоковед, общественный деятель, писатель, контрразведчик.
 Станишевский, Владислав Никифорович (1947—2011) — русский художник-график
 Станишевский, Пётр (род. 1966) — польский шахматист, международный мастер (1985).

Двойная фамилия 
 Апостол-Станишевская, Ядвига (1913—1990) — польская писательница, педагог, участница движения сопротивления в годы Второй мировой войны.